

«Life’s What You Make It» () — сингл британской группы Talk Talk с альбома The Colour of Spring, выбранный первым из него. В Великобритании «Life's What You Make It» стал хитом, оказавшись на 16-й позиции, он также попал в чарты других стран.

На стороне Б размещена песня «It's Getting Late in the Evening». Песня издавалась в 1985 году и в 1986. В 1990 году была переиздана и попала в музыкальные хит-парады во второй раз.

«Life's What You Make It» звучит в видеоигре Grand Theft Auto: Vice City на вымышленной радиостанции Flash FM.
Композиция вошла в сборники группы Natural History: The Very Best of Talk Talk, History Revisited: The Remixes, Asides Besides, 12×12 Original Remixes, The Collection. На неё было создано большое количество ремиксов.

Список композиций

Чарты

Другие чарты

Примечания 

Песни Talk Talk